Barbezieux (kip)
 Jonathan Barbezieux - Frans acteur
 Arrondissement Barbezieux